

Roménia 
Lupeni (Harghita) — comuna
Lupeni (Hunedoara) — cidade

Desambiguações de topônimos